Jurij Nikolajevič Krilov (, ruski hokejist, * 11. marec 1930, Moskva, Rusija, † 4. november 1979, Moskva, Rusija.

Krilov je v sovjetski ligi igral za klub Dinamo Moskva, skupno na 344-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 140 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato in tri srebrne medalje. Za reprezentanco je nastopil na 70-ih tekmah, na kateri je dosegel 29 golov. Umrl je leta 1979 v starosti devetinštiridesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 8
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki